Gaggianesi – abitanti di Cascina Donato del Conte
Gaggianesi – abitanti di Gaggiano
Gaggianesi – abitanti di San Vito (Gaggiano)